Bosworth ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Bosworth, amerikanischer Programmierer
 Anne Bosworth Focke (1868–1907), US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Brian Bosworth (* 1965), US-amerikanischer Footballspieler
 Clifford Edmund Bosworth (1928–2015), britischer Historiker und Orientalist
 Fred Francis Bosworth (1877–1958), US-amerikanischer Heilungsevangelist 
 Hobart Bosworth (1867–1943), US-amerikanischer Schauspieler und Produzent
 Joseph Bosworth (1788–1876), britischer Gelehrter
 Kate Bosworth (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin
 Patricia Bosworth (1933–2020), US-amerikanische Journalistin, Schauspielerin und Autorin
 Richard James Boon Bosworth (* 1943), australischer Historiker
 Sam Bosworth (* 1994), neuseeländischer Ruderer
 Stephen W. Bosworth (1939–2016), US-amerikanischer Diplomat
 Tom Bosworth (* 1990), britischer Geher

Bosworth ist der Name von:
 Hinckley and Bosworth, Verwaltungsbezirk in der Grafschaft Leicestershire
 Market Bosworth, Stadt in Hinckley and Bosworth  
 Bosworth (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Bosworth (Alabama), Ort in den Vereinigten Staaten
 Bosworth (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 Bosworth & Co, Musikverlag

Siehe auch:
 Schlacht von Bosworth, eine Schlacht während der Rosenkriege